Жуа́нь Чунъу́ (, ) — государственный и политический деятель Китая.

Биография
Родился в уезде Хуайань (в современном городском округе Чжанцзякоу) в провинции Хэбэй, в мае 1933, окончил машиностроительный факультет Московского автомобильного техникума в 1957 году, после чего находился на партийной и государственной службе.

Жуань Чунъу занимал должности министра общественной безопасности с сентября 1985 до марта 1987, министра труда с 1989 по 1993, с 1993 по 1998 — председателя народного правительства провинции Хайнань и секретаря провинциального комитета КПК.

Жуань Чунъу был членом ЦК КПК 13-го и 14-го созывов.

Примечания

Министры Китая
Персоналии:Спецслужбы КНР
Члены ЦК КПК